Este anexo reúne os bairros do município brasileiro de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul. A cidade está subdividida em cerca de 70 bairros, sendo o mais populoso o Morada do Vale 2, com aproximadamente 40 mil habitantes.

Lista 

 Águas Mortas
 Barnabé
 Bom Fim   
 Bom Princípio
 Bom Sucesso
 Caça e Pesca
 Cadiz
 Castelo Branco
 Central
 Centro
 COHAB A
 COHAB B
 COHAB C
 Cruzeiro 
 Distrito Industrial
 Diva Lessa de Jesus
 Dom Feliciano
 Dona Mercedes
 Garibaldina
 Girassol
 Jansen
 Jardim do Cedro
 Jardim Figueira
 Loteamento Auxiliadora
 Loteamento Jardim Florença
 Loteamento Jardim Timbaúva
 Loteamento Rural Palermo
 Loteamento Umbu
 Loteamento Vila Rica
 Marrocos 
 Mato Alto
 Monte Belo
 Morada do Vale I
 Morada do Vale II
 Morada do Vale III
 Morada Gaúcha
 Moradas do Sobrado
 Morungava
 Natal
 Neópolis
 Nossa Chácara
 Novo Mundo
 Orico
 Padre Réus
 Parque do Itatiaia
 Parque dos Anjos
 Parque dos Eucalíptos
 Parque Florido
 Parque Ipiranga
 Parque Itacolomi  
 Parque Olinda
 Passo da Caveira
 Passo das Pedras
 Passo do Hilário
 Passos dos Ferreiros
 Recanto Corcunda
 Rincão da Madalena
 Sagrada Família
 Salgado Filho
 Santa Cruz
 Santa Fé
 Santo Antônio
 São Cristóvão
 São Geraldo
 São Jerônimo
 São Judas Tadeu
 São Luiz
 São Vicente
 Sítio Gaúcho 
 Sítio Sobrado 
 União
 Vale Ville
 Vera Cruz  
 Vila Branca
 Vila Cledi
 Vila Imperial

Ligações externas 
 Prefeitura de Gravataí
 Câmara Municipal de Gravataí

Gravataí